El término ágape puede hacer referencia a:

 Agapē, término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo;  
 Ágape, comida de caridad de los primeros cristianos; o
 Agape, un género de polillas.